1-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Женеве (Швейцария) с 2 по 7 мая 1935 года. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных. Первым чемпионом Европы стала сборная Латвии. Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной Италии Ливио Франческини.

О событиях чемпионата Европы по баскетболу 1935 года рассказывается в латвийском фильме 2012 года «».

Квалификация

Первый раунд

Матч за выход в полуфинал

Классификационный раунд

Классификация 5-10 места

Матч за 9-е место

Классификация 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Чемпион

Ссылки 
 FIBA Europe EuroBasket 1935

 
1935 год в баскетболе
Соревнования по баскетболу в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Женеве
Май 1935 года
Спорт в Швейцарии в 1935 году
Чемпионаты Европы в 1935 году